

Géographie 
 Lisková, village de Slovaquie situé dans la région de Žilina.

Patronyme 
 Antonia Liskova (née en 1977), actrice italo-slovaque.
  (née en 1952), actrice tchèque.